Gigafábrica puede referirse a:

 Gigafábrica 1 de Tesla en Reno, Nevada, Estados Unidos.
 Gigafábrica 2 de Tesla en Búfalo, Nueva York, Estados Unidos.
 Gigafábrica 3 de Tesla en Shanghái, China.
 Gigafábrica 4 de Tesla en Grünheide, Alemania.